Okręty US Navy o nazwie USS "Holly":
 USS "Holly" - nabyty przez US Navy w 1917 do służby w czasie I wojny światowej.
 USS "Holly" (AN-19) - okręt do kładzenia sieci zaporowych. Wszedł do służby w 1941.

Także
 USS "Augustus Holly" - szkuner zakupiony w 1861
 USLHT "Holly" - okręt zaopatrzeniowy latarni zbudowany w 1881.

Holly